Frölunda Indians je švédský hokejový klub sídlící v Göteborgu. Většinu času strávil hokejový klub ve švédské nejvyšší soutěži SHL konkrétně 36 sezón, dříve známou jako Elitserien. V ní nastupuje nepřetržitě od roku 1995, kdy postoupil z Allsvenskaven. Klub byl založen 3. února 1938, jako sekce ledního hokeje ve fotbalové Västra Frölunda IF a stal se nezávislým 29. března 1984. Vyhrál pětkrát švédský titul a to v roce 1965, 2003, 2005, 2016 a naposledy v roce 2019. V  roce 2016, 2017, 2019 a 2020 vyhrála hokejovou Ligu mistrů, v roce 2017 ve finále Ligy mistrů porazila HC Spartu Prahu 5:4 po prodloužení.

Vývoj názvů týmu 
 Västra Frölunda IF (1944–1984)
 Västra Frölunda HC (1984–2004)
 Frölunda HC (od roku 2004)

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sportovní kluby založené v roce 1938
Sportovní kluby v Göteborgu
Lední hokej v Göteborgu